Olari se poate referi la:

 Muntenia
 Olari, Buzău
 Olari, Prahova, județul Prahova
 Fânari (Olari), Prahova, județul Prahova
 Olarii Vechi, localitate în comuna Olari, județul Prahova
 Oltenia
 Olari, Gorj
 Olari, Olt
 Transilvania
 Comuna Olari (în maghiară: Újvarsánd), o comună în județul Arad
 Olari, județul Arad
 Nume de familie
 Olimpia Olari (* 1980, Hunedoara), o actriță română contemporană

Vezi și 
 Olaru
 Olariu
 Olărit
 Olăreni
 Olăreanu

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale